Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1971 nastoupilo osm hráčů. Premiérový ročník turnaje vyhrál Australan Ken Rosewall, když ve finále porazil krajana Roda Lavera po setech 6–4, 1–6, 7–6 a 7–6.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1971
Sport v USA v roce 1971